The Will of the People – cortometraggio del 1913 diretto da George Lessey
The Will of the People – film del 1917 diretto da A.E. Coleby
The Will of the People – film tv del 2009 diretto da Linda Randulfe